Сборная команда Швеции:

 Сборная Швеции по хоккею с мячом
 Сборная Швеции по хоккею с шайбой